Bistrica je hrvatska rječica u Karlovačkoj županiji, desna pritoka Dobre. Izvire u blizini Gerova Tounjskog. Duga je 4,7 km. Ne protječe ni kroz jedno naselje. Bistrica protječe ispod autoceste A1, u koji preko rijeku vodi istoimeni most.

Rijeke u Hrvatskoj
Porječje Dobre